Příjmení Chytil nosí více významných osobností:

 Alois Chytil (1877–1949) – český redaktor a informatik, vydavatel adresářů, místopisů a turistických map
 Erik Chytil (* 1970) – slovenský fotbalista, útočník
 Filip Chytil (* 1999) – český hokejový útočník
 František Chytil (1924–2010) – československý basketbalista a biochemik
 Josef Chytil (1812–1861) – moravský historik a archivář
 Karel Chytil (1857–1934) – český historik umění, muzejník a pedagog
 Karel Chytil (biskup) (1919–2002) – český tajně vysvěcený kněz a biskup skryté církve v Československu
 Tomáš Chytil (* 1977) – husitský duchovní, biskup Církve československé husitské
Václav Chytil (1907–1980) – český a československý národohospodář, vysokoškolský učitel a politik
Vojtěch Chytil (1896–1936) – český malíř, diplomat a sběratel asijského umění

 ženská varianta s přechýlením
 Jiřina Chytilová-Frantíková (1914–2000) – česká doktorka matematiky, sociální pracovnice a pojišťovací odbornice
Lenka Chytilová (* 1952) – česká básnířka, redaktorka a středoškolská učitelka literatury
 Lucie Chytilová-Scheinostová (1927–2014) – československá hráčka basketbalu
 Marie Chytilová (1882–1959) – manželka malíře Alfonse Muchy
 Miriam Chytilová (* 1965) – česká herečka a zpěvačka
 Věra Chytilová (1929–2014) – česká filmová režisérka a pedagožka FAMU

Česká příjmení